Bob Johnson peut désigner :
  (1905-1982), joueur de baseball ;
  (1920-1993), acteur américain ;
 Bob Johnson (1931-1991), entraîneur de hockey sur glace ;
  (1948-), gardien de but de hockey sur glace et père de Brent Johnson.